Henein est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (né en 1929), sculpteur égyptien
Georges Henein (1914-1973), poète et auteur égyptien
Marie Henein (née en 1955), avocate canadienne
Maryam Henein, journaliste, activiste et scénariste canadienne

Homonymie de patronyme